Chesterfield (tabaco)

Esportes 
Chesterfield FC (clube de futebol inglês)

Localidades 

Chesterfield (Carolina do Sul)
Chesterfield (Illinois)
Chesterfield (Indiana)
Chesterfield (Missouri)

Chesterfield

Desambiguações de topônimos